Ludwig van Beethoven - Um músico e compositor.
1815 Beethoven - Um asteroide de nome em homenagem a Ludwig van Beethoven.
Beethoven (filme) - Filme de Beethoven, o cão são-bernardo.
Beethoven: The Animated Series - Um desenho animado de Beethoven, o cão.

Desambiguação